Wodopjanow ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Wassiljewitsch Wodopjanow (1899–1980), sowjetischer Pilot
 Sergei Wladimirowitsch Wodopjanow (* 1987), russischer Boxer